Хасан Челеби Кынализаде (; ок. 1546, Бурса — 14 марта 1604) — османский , писатель, , учёный-, , фикх и калам.

Биография 
Сын Кынализаде Али Эфенди, османского поэта и государственного деятеля. Учился грамоте и чтению у своего отца, позже брал уроки у Шейха аль-ислама Эбуссууд-эфенди.

Трудовую деятельность начал муласимом (помощником, кандидатом в профессора) Абу Сууда, в 1567–1568 годах стал профессором, в 1582–83 годах — мюдеррисом (религиозным учителем) при мечети Мехмеда Завоевателя, а через пять лет — профессором в мечети Сулеймание. В 1590–1591 году - судья; сначала в Алеппо , затем в Каире, Эдирне, снова в Каире, в Бурсе (1598-1599), Галлиполи, затем в Эюпском районе Константинополя и в Эски-Загре (1602). 

Остаток своей жизни он прожил как владелец санджака недалеко от Розетты в Египте.

Его основная работа - Тезкирет-уш-шуара () (Воспоминания поэтов), один из самых известных османских тазкире, антологическо-библиографических энциклопедий, посвящённый Саад-эд-дину.

Примечания

Литература 
Kınalızade Hasan Çelebi. Tezkiretü'ş-Şuara. Edited by Ibrahim Kutluk. 2 vols. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014. .

Ссылки 
Этот день в истории

Поэты XVI века
Писатели Османской империи
Писатели Турции